Il toponimo Siby può riferirsi a diverse località:

Siby, dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Balé
Siby, comune del Mali nel circondario di Kati